Intuicjonizm (matematyka)
 Intuicjonizm (filozofia)